

Australie 
 , une localité de la ville de Townsville.
 , la seule communauté du  en Australie-Méridionale.

États-Unis 
 , une communauté du comté de Yuba en Californie.
 , une communauté du comté d'Elk au Kansas.
 , un township du comté d'Elk au Kansas.
 , un township du comté d'Otter Tail au Minnesota.
 , une communauté du comté de Gloucester dans le  New Jersey.
 Oak Valley, une ville située au centre du comté de Navarro, au Texas. 

Homonymie de townships